Првенство Србије у сезони 2010/11. је пето такмичење организовано под овим именом од стране Ватерполо савеза Србије од оснивања лиге 2006. и то је први степен ватерполо такмичења у Србији. Нижи ранг је Прва Б лига Србије. После сезоне 2009/10. из лиге су испала два најслабије пласирана тима - ВК Студент и ВК ТЕНТ, из нижег ранга је ушао ВК ЖАК, а од ове сезоне у највишем рангу поново се такмичи и ВК Црвена звезда.

Клубови у сезони 2010/11.

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

Резултати по колима

Табела 

Легенда:

Разигравање за титулу

Полуфинале

Надигравање за треће место

Финале

Референце

Спољашње везе 
 Званичан сајт
 резултати на srbijasport.net

Прва А лига Србије у ватерполу
Ватерполо у 2010.
Ватерполо у 2011.